Graipejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Graipejaure (Sorsele socken, Lappland, 731195-150271), sjö i Sorsele kommun,  (10,3 ha)
Graipejaure (Sorsele socken, Lappland, 732596-152737), sjö i Sorsele kommun,  (18,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn